Die Belgische Badminton-Mannschaftsmeisterschaft 2012/13 bestand aus einer einfachen Vorrunde im Modus Jeder-gegen-jeden und anschließenden Playoffs und Playdowns. Meister wurde der Klub Saive.

Vorrunde

Playdowns

Playoffs

Weblinks
toernooi.nl

Mannschaft 2013
Badminton 2013
Badminton 2012